Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych skoczków narciarskich w Polsce, które odbyły się na skoczniach Skalite w Szczyrku oraz im. Adama Małysza w Wiśle w marcu 2016.

13 marca na skoczni średniej w Szczyrku rozegrano zawody indywidualne w kategorii kobiet. Najlepszą spośród 11 zawodniczek została Kinga Rajda, która wyprzedziła Magdalenę Pałasz i Joannę Szwab. 22 marca na skoczni dużej w Wiśle w indywidualnym konkursie mężczyzn zwyciężył Maciej Kot, srebro zdobył Stefan Hula, a brąz Kamil Stoch. 23 marca na tej samej skoczni odbył się konkurs drużynowy, w którym złoto wywalczyła drużyna AZS Zakopane.

Wyniki

Konkurs indywidualny kobiet (13.03.2016)

Konkurs indywidualny mężczyzn (22.03.2016)

Konkurs drużynowy (23.03.2016)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2016 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle